Хуго фон Штайнер (, полное имя Хуго Энгель Йозеф Манфред Штайнер фон Эльтенберг, ; ,  — , ) — австрийский альтист и композитор.

Внук Иоганна Адама Штайнера (1759—1829), подполковника артиллерии, возведённого в 1815 г. в дворянское достоинство императором Францем за отличие в боях против Наполеона. По материнской линии происходил из графского рода Гризогоно-Бортолацци, племянник .

Окончил Венскую консерваторию (1883), ученик Якоба Грюна, Франца Кренна и Роберта Фукса. В 1895—1911 гг. играл на альте в оркестре Венской придворной оперы, в 1895—1901 гг. одновременно альтист Квартета Розе.

Написал три концерта для альта с оркестром (1909, 1910, 1924), ряд других пьес для своего инструмента.

В 1907—1931 гг. преподавал скрипку и альт в Венской консерватории.

Примечания

Ссылки 
 Christian Fastl. Steiner von Eltenberg, Hugo  // Oesterreichisches Musiklexikon online

Альтисты Австрии
Композиторы Австрии
Академические музыканты Австрии